Roa – ryba morska
 Roa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León
 Roa – stacja kolejowa w Roa, w gminie Lunner, regionie Oppland w Norwegii
 Roa – miejscowość w Norwegii
 ROA – skrót Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej
 ROA – wskaźnik rentowności aktywów
 ROA – metoda spektroskopowa
 ROA – pseudonim belgijskiego twórcy murali